Лингвистичко подручје може бити:

 говорно подручје неког појединачног језика
 говорно подручје неке језичке породице
 говорно подручје неког језичког савеза

Види још 
 Језик (вишезначна одредница)